Córrego Barro Preto é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Barro Preto, Córrego
Barro Preto